Rotach ist Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Rotach (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Rotach (Gemeinde Doren), Ort bei Doren, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

 Rotach (Attinghausen), Ort in der Gemeinde Attinghausen, Kanton Uri

Gewässer:
 Rotach (Bodensee), nördlicher Zufluss des Bodensees bei Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Rotach (Bregenzer Ach), in Bayern Rothach, Zufluss der Bregenzer Ach bei Doren, Bezirk Bregenz,  Vorarlberg
 Rotach oder häufiger Rechenberger Rot, Oberlaufname Gunzenbach, rechter Zufluss der Jagst bei Schweighausen, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 
 Rotach (Wörnitz), am bayerischen Unterlauf auch Rothach, rechter Zufluss der Wörnitz bei Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern

Rotach ist der Familienname folgender Personen:
 Ingeborg Rotach (1930–2022), Schweizer Scghruftstellerin
 Martin Rotach (1928–2007), Schweizer Ingenieur Verkehrsplaner und Hochschullehrer
 Paul Rotach (1872–1955), Schweizer Pädagoge und Politiker
 Ueli Rotach († laut Sage 1405), Schweizer Volksheld

Siehe auch:
 Rodach
 Rothach
 Rottach